Pavel Blaho nebo Pavol Blaho je jméno a příjmení více významných osob:

 Pavel Blaho (agrárník), též Pavol Blaho – slovenský lékař, politik a novinář (1867–1927), otec Pavla
 Pavel Blaho (kněz) – slovenský římskokatolický kněz a spisovatel (1844–1938)
 Pavol Blaho (Strana slobody) – slovenský politik a předseda Strany slobody (1903–1987), syn Pavla
 Pavol Blaho (fotbalista) – slovenský fotbalista
 Pavol Blaho (trenér) – slovenský trenér kanoistiky